Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 4. Handball-Europameisterschaft 2000 der Männer. An der Qualifikation waren 34 Nationen beteiligt, von denen sich 10 Mannschaften für die Endrunde in Zagreb und Rijeka qualifizierten. Lediglich Schweden als Titelverteidiger der EM 1998 und Kroatien als Ausrichter der Europameisterschaft 2000 waren direkt qualifiziert.

Legende

Vorqualifikation 

Von den gemeldeten 34 Mannschaften mussten 26 Nationen die Vorqualifikation bestreiten. Diese mussten in der in sieben Gruppen – davon fünf Gruppen zu vier Mannschaften und zwei Gruppen zu drei Mannschaften – gegeneinander antreten. Die Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten der Vierergruppen waren für die Play-Off-Runde startberechtigt, wo sechs Finalisten der Europameisterschaft 1998 hinzu kamen. Damit blieb Tschechien, das bei den letzten beiden Europameisterschaften Endrundenteilnehmer war, auf der Strecke.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Play-Off-Runde 

Für die Play-Off-Runde waren die zweit- bis siebentplatzierten Mannschaften der Europameisterschaft 1998 gesetzt. Dies waren Spanien, Deutschland, Russland, Jugoslawien, Ungarn und Frankreich. Dazu kamen die Gruppensieger der Vorqualifikation sowie die Gruppenzweiten der Vierergruppen der Vorqualifikation. Die Auslosung ergab folgende Spielpaarungen:

Die Sieger dieser Duelle waren für die Endrunde der Europameisterschaft 2000 startberechtigt.

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 2000 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1999
2000